Московский культурно-деловой центр (МКДЦ) «Дом Москвы» в Ереване — это центр содействия культурному и деловому сотрудничеству между Ереваном и Москвой, который дополняет деятельность Посольства Российской Федерации в Армении. Центр был открыт 1 апреля 2007 года по инициативе и при поддержке Правительства Москвы. С тех пор Центр осуществляет проекты, направленные на поддержку проживающих в Армении россиян, продвижение российской культуры и русского языка, углубление армяно-российских дружеских связей, развитие культурно-делового диалога между столицами.

История 
Торжественное и официальное открытие Дома Москвы в Ереване состоялось 23 марта 2007 года, на котором присутствовали мэры Москвы Юрий Лужков и Еревана Ерванд Захарян, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Георгий Мурадов, генеральный директор ГУП «Московский центр международного сотрудничества» при правительстве Москвы А. И. Мешков, послы России и Армении, многочисленные общественные деятели.

Деятельность 
Дома Москвы ведется активная образовательная деятельность, целью которой является поддержка русского языка и культуры. «Дом Москвы» в Ереване организованы курсы интенсивного изучения русского языка для взрослых и детей. Благодаря библиотеке Дома Москвы многочисленные книголюбы армянской столицы имеют возможность соприкоснуться с произведениями русской литературы. 

Отмечая традиционные российские праздники, такие, как Масленица, православное Рождество, Татьянин день, включая мероприятия, связанные с Днем России и Днем Москвы, культурно-деловой центр в Ереване способствует сохранению исконно русских традиций.

Примечания